Золотая стрела может означать:
 «Золотая стрела» — британский рекордный автомобиль.
 «Золотая стрела» — прозвище бразильского футболиста Жулиньо.
 «Золотая стрела» — советский фильм 1980 года о абсолютной чемпионке мира по стрельбе из лука и призере Олимпийских игр, Зебунисо Рустамовой.

См. также